Nicole Melichar e Květa Peschke sono le detentrici del torneo di doppio. Tuttavia Melichar ha deciso di non partecipare al torneo. Peschke gioca in coppia con Ellen Perez.

In finale Darija Jurak / Andreja Klepač hanno sconfitto Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Luisa Stefani (finale)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (campionesse)
  Ellen Perez /  Květa Peschke (semifinale)

 Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (ritirate)
 Giuliana Olmos /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Ashlyn Krueger /  Robin Montgomery (quarti di finale)

 Makenna Jones /  Elizabeth Scotty (primo turno)

Alternate 

  Peyton Stearns /  Maribella Zamarripa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2021